Naselja u Srbiji:
 Pope (Novi Pazar, Srbija), naselje u sastavu općine Novi Pazar
 Pope (Tutin, Srbija), naselje u sastavu općine Tutin

Naselje u BiH:
 Pope, naselje u sastavu općine Kakanj